Hörndl ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Hörndl (Gemeinde Mörschwang), Ortsteil von Mörschwang, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Hörndl (Gemeinde Tarsdorf), Katastralgemeinde von Tarsdorf, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Hörndl (Gemeinde Nußdorf), Ort bei Nußdorf am Haunsberg, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
Berge:
 Hörndl (Granatspitzgruppe), 2852 m, Land Salzburg
 Gritzer Hörndl, 2631 m, in der Lasörlinggruppe, Osttirol
 Hörndl (Bayerischer Wald), 1015 m, Bayern